Jméno a příjmení Albert Réville nese více osob:

 Albert Réville (teolog) (1826–1906) – francouzský protestantský teolog
 Albert Réville (politik) (1883–1949) – francouzský politik